Tung Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuiyang Jiang, vattendrag, 
 Ren He, vattendrag, 
 Dong He (vattendrag i Kina, Gansu), 
 Dong He (vattendrag i Kina, Shaanxi), 
 Dong He (vattendrag i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar